Остро́вский — топонимическая фамилия, имеет женскую форму .
 Островские — польский графский род герба Равич, происходящий из Малой Польши.

Островский 
 Островский (в монашестве Иоанн; ок. 1734—1801) — епископ Пермский и Екатеринбургский Русской православной церкви.

А 
 Островский, Ави (род. 1939) — израильский дирижёр.
 Островский, Адам (псевдоним: O.S.T.R.; род. 1980) — польский рэп-музыкант и исполнитель.
 
 Островский, Алексей Владимирович (род. 1976) — депутат Государственной думы России IV—VI созывов (2003—2012), губернатор Смоленской области (2012—2023).
 
 Островский, Андрей Николаевич (род. 1973) — советский и белорусский футболист, защитник, тренер.
 
 
 Островский, Арсений Георгиевич (1897—1989) — русский советский переводчик и литературовед.

В—Я 
 Островский, Вадим Генрихович (род. 1961) — советский и российский кинематографист.
 Островский, Василий Борисович (род. 1946) — советский и российский артист балета.
 Островский, Виктор (род. 1949) — канадский и израильский писатель и художник, сотрудник «Моссада».
 Островский, Виктор Юльевич (1930—1979) — советский учёный-медик, анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Островский, Владимир Маркович — учёный, один из авторов ЭСБЕ.
 Островский, Войцех Иванович (1809—1911) — генерал-майор, участник Севастопольской обороны 1854—1855 годов.
 Островский, Геннадий Владимирович (1950—2002) — русский поэт.
 Островский, Геннадий Ромович (род. 1960) — российский кинодраматург, кинорежиссёр, продюсер, саксофонист.
 
 Островский, Денис (род. 1992) — латвийский футболист.
 Островский, Джош (род. 1981)  — 
 Островски, Джоэл (род. 1975) — датский кёрлингист и тренер.
 
 Островский, Зиновий Васильевич (род. 1940) — украинский политик.
 Островский, Иван Анатольевич (род. 1990) — российский игрок в пляжный футбол.
 
 
 Островский, Казимеж (1917—1999) — польский художник, педагог.
 
 Островский, Марек (1959—2017) — польский футболист.
 
 Островский, Моррис Меер (Мо Остин; 1927—2022) американский звукорежиссёр.
 Островский, Николай Алексеевич (1904—1936) — советский писатель.
 Островский, Пётр Францевич (род. 1936) — советский парашютист.
 Островский, Радослав Казимирович (1887—1976) — белорусский коллаборационист, президент Белорусской центральной рады в 1943—1944 годах.
 Островский, Рафаил Михайлович (род. 1964) — американский криптограф.
 Островский, Рувим Аронович (род. 1963) — российский пианист, музыкальный педагог.
 Островский, Саймон (род. 1981) — американский журналист.
 Островский, Сергей Борисович (1911—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Островский, Станислав (1892—1982) — Президент Польши в изгнании (1972—1979).
 Островский, Тадеуш (1881—1941) — польский врач-хирург.
 Островский, Теодор (1750—1802) — польский историк и правовед.
 Островский, Томаш Адам (1735—1817) — государственный деятель Речи Посполитой, Варшавского герцогства и Царства Польского.

Топоним 
 Белоруссия
 Островский — посёлок в Свислочском районе Гродненской области.

Россия
 Островский — микрорайон города Перми.
 Островский — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Островский — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.



См. также 
 Островский 100-й пехотный полк
 Островский район
 Островской
 Островское
 Островского
 Заостровский

Примечания